Schmiedbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Schmiedbauer (1902–1989), österreichischer Kunsterzieher, Fotograf, Maler und Restaurator
 Christian Schmiedbauer (* 1976), deutscher Comic-Zeichner und Grafiker, siehe Landrömer
 Karl Schmiedbauer (1922–2009), österreichischer Politiker (SPÖ)

Siehe auch:
 Schmidbauer
 Schmidtbauer